Кле́менс Ша́ттшнойдер (; ) — австрийский сноубордист, выступающий в акробатических дисциплинах.
 Многократный победитель и призёр этапов кубка мира (всего — 3 подиума, в том числе — 1 победа);
 Многократный победитель и призёр этапов кубка Европы (всего — 5 подиумов, в том числе — 1 победа);
 Чемпион мира среди юниоров в слоупстайле (2011).

Спортивные достижения

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 

 
 
 Клеменс Шаттшнойдер — профиль на сайте TTR (англ.)

Сноубордисты Австрии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года